Maurice Daumas (1910-1984), chimiste et historien des techniques ;
 Maurice Daumas (1948-2022), sociologue, historien ;